Woodhull kan syfta på:

Victoria Woodhull (1838–1927), amerikansk suffragett

Geografi
Woodhull, Illinois
Woodhull, New York